Нікола Якшич (,  17 січня 1997, Белград, Сербія) — сербський ватерполіст, олімпійський чемпіон 2016 року, чемпіон світу.
 Джура Якшич () — сербський поет, художник, письменник, драматург, патріот.
 Емілія Якшич (; 1924—1949) — югославська жінка-політик, партизанка Народно-визвольної війни в Югославії, громадсько-політичний діяч Народної Республіки Сербія.